Чемпионат Японской футбольной лиги 1996 — пятый розыгрыш Японской футбольной лиги (JFL). Был представлен одним дивизионом с 16 командами, сыгравшими по 30 матчей между собой.

Результаты 
Несколько клубов сменили названия: «Тошиба» — на «Консадоле Саппоро», «NEC Yamagata» — на «Монтедио Ямагата», «Cosmo Oil» — на «Cosmo Oil Yokkaichi», а «Фудзицу» - на «Фудзицу Кавасаки». Новичками JFL стали «Оита Тринити» и «Денсо». 

«Brummell Sendai» и «Консадоле Саппоро» получили статус ассоциированных членов и могли претендовать на повышение в классе. Из-за плотного графика игр был отменён розыгрыш Кубка Джей-лиги. 

Сезон 1996 стал последним для клуба «Tosu Futures» — в декабре было объявлено о банкротстве его основного спонсора. А весной 1997 года было объявлено о создании нового клуба «Саган Тосу», который хотя и называют преемником «Tosu Futures», не имел с ним никаких связей — ни спортивных, ни административных, ни финансовых.

По итогам сезона первое место в розыгрыше 1996 года занял клуб «Хонда». Однако, руководство головной компании, по-прежнему, исключало возможность автономности клуба, ссылаясь на предоставляемую корпоративную собственность. И поскольку критерий автономности был необходимым условием для получения статуса ассоциированного членства в Джей-лиге и, соответственно, для выступления в высшем дивизионе страны, вместо «Хонды» повышение в классе получил «Виссел Кобе», занявший второе место в сезоне.

 Лучший бомбардир
 Лопес — 36

Бывшие футбольные лиги Японии